Can Keles, né le  à Vienne en Autriche, est un footballeur autrichien qui joue au poste d'ailier gauche à l'Austria Vienne.

Biographie

En club 
Né à Vienne en Autriche, Can Keles est formé par le Rapid Vienne, avant de rejoindre le centre de formation de l'Austria Vienne en 2013. Le , il signe son premier contrat professionnel et est assigné à l'équipe réserve du club. Il joue son premier match en professionnel avec la réserve, qui évolue en deuxième division autrichienne, lors d'un match de championnat contre le  le 10 juin 2020. Il entre en jeu à la place de  et les deux équipes se neutralisent (0-0 score final).

Keles participe à son premier match en équipe première le , lors d'une rencontre de coupe d'Autriche face au . Il entre en jeu à la place de  ce jour-là, et l'Austria s'impose par quatre buts à zéro ce jour-là. Le 23 octobre 2021, Keles inscrit son premier but en équipe première, à l'occasion d'un match de championnat face au WSG Tirol. Il est titularisé sur l'aile gauche de l'attaque et participe à la victoire des siens ce jour-là (4-1 score final).

Le , Can Keles prolonge son contrat avec l'Austria Vienne jusqu'en juin 2026.

En sélection 
Can Keles représente l'équipe d'équipe d'Autriche des moins de 17 ans de 2017 à 2018. Il joue au total onze matchs et marque un but avec cette sélection.

Can Keles est convoqué pour la première fois avec l'équipe d'Autriche espoirs le .

Références

Liens externes 

Footballeur autrichien
Joueur de l'Austria Vienne
Naissance en septembre 2001
Naissance à Vienne (Autriche)